Le Homard est un crustacé décapode ;

 Le Homard, vaudeville en un acte d'Edmond Gondinet
 Le Homard, film français réalisé par Léonce Perret, 1913 ;
 Le Homard, court-métrage français réalisé par Artus de Penguern, 1995 ;
 Le Homard est une histoire courte de bande dessinée de la série Spirou et Fantasio d'André Franquin.

Homonymie de titre